Кубок наций Персидского залива по футболу 1996 — 13-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 15 по 28 октября на стадионе «Султана Кабуса» в Маскате.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось три очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:
  Мухаммед аль-Энази

3 мяча:
  Хусейн аль-Кадари

2 мяча:

  Мухаммед Салех аль-Дахиль
  Ахмад Мубарак аль-Шафи
  Махмуд Суфи

  Хамад аль-Салех
  Бахит Сад

  Фахад аль-Мехаллель
  Халид ат-Темави

1 мяч:

  Хамид Дарвиш
  Хамис Эад
  Абдулазиз Хасан
  Башар Абдулла
  Абдулла Вабран

  Аднан ат-Тальяни
  Мухаммед Али Ганим
  Юсеф Хусейн
  Саиф аль-Хабаши
  Саид Шабан

  Сами аль-Джабер
  Юсуф ат-Тунаян
  Ахмад Джамиль
  Халид аль-Муваллид

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1996
Международные спортивные соревнования в Омане